Евгений Юрьевич Каминский (род. 29 апреля 1957 года, в Ленинграде) — русский поэт, прозаик, переводчик. Автор десяти  поэтических сборников, девяти романов, многочисленных журнальных публикаций.
Лауреат литературной премии Независимой преподавательской ассоциации за 1992 год, премии им. Н. В. Гоголя за 2007 год, победитель IV Международного поэтического конкурса «45-й калибр» им. Георгия Яропольского   в 2016 году. Спецприз СРП в рамках Международной Волошинской премии "За сохранение традиций русской поэзии" 2018 года за книгу стихов последних лет "С глазами загнанного зверя". Лауреат Пятого всероссийского конкурса одного стихотворения гражданской лирики  имени Н.А. Некрасова (2021 г, город Ярославль). Победитель Четвертого международного литературного тургеневского фестиваля "Бежин луг" - 2021, в номинации "Поэзия". Лауреат фестиваля современной поэзии в номинации "Современная поэзия России" (Ярославль, 2021 г.) Лауреат премии журнала "Нева" за лучшую публикацию 2021 года в номинации "Поэзия".

Биография 
Окончил геологический факультет ЛГУ им. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) в 1980, получил специальность геофизика. В тот же год стал работать в НПП «Севморгео». В 1998—2010 гг. заведовал аналитической лабораторией. Кандидат технических наук, участник нескольких заполярных экспедиций (Архипелаг Новая Земля, Новосибирские острова, Чукотка), а также длительных научно-исследовательских рейсов в Мировом океане. Впечатления от экспедиций отразились в повести «Чужая игра» (в сборнике «Легче крыла мухи» // СПб., «Блиц», 2008, опубликована под названием «Мерзлота»), рассказах «Графин Кукольника», «Африка», стихах.

В 1991 году Евгений Каминский вступил в Союз писателей СССР (ныне — член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей). С 2003 года заведует отделом прозы журнала «Звезда».

Стихи Каминский стал писать с двадцати лет; прозу ближе к сорока (вначале романы под псевдонимом, затем, с 1998 года, начинает публиковаться под своим именем в толстых журналах).

Напечатанный в 2008 году в журнале «Нева» (№ 2) рассказ «Неподъёмная тяжесть жизни» вошёл в лонг-лист премии им. Юрия Казакова. Критик С. Беляков так отозвался о произведении: «Рассказу этому цены нет, но критики обошли его вниманием, решили, видимо, что… слишком гуманистичен и слишком печален для нашего бесстыжего времени». В 2008 рассказ был удостоен Специального приза им. Льва Толстого «За следование гуманистическим традициям русской литературы».

В дальнейшем проза Каминского получала высокие оценки критиков и литературоведов. За исторический роман «Князь Долгоруков» (2006 г.) писатель был удостоен премии им. Н. В. Гоголя в 2007 г.

Лейтмотив поэзии Евгения Каминского — страх перед смертью. "Самый естественный и объяснимый, но от этого не менее явственный. В своем апогее он доходит до того, что после смерти даже: «…не страшно что будет, поскольку, по сути // страшно так, как едва ли уж будет страшней», — пишет поэт и критик Алексей Ахматов.

Критик Виктор Кречетов в предисловии к сборнику стихов «Из мрамора» замечает: «Сказать, что он поэт настоящий — почти ничего не сказать. Его творчество нуждается в многогранном и всестороннем анализе, а имя должно звучать среди самых значимых и звучных имен».

Интересно мыслит сам Евгений Каминский о поэзии - об этом "инструменте поиска Слова, того  самого  Слова, что  было  прежде  Всего и  было  Всем, того, что  однажды, больно преломив плоть невольника, почти ничего от него не оставив, ведет его за собой, чтобы хотя бы одного вывести к Истине".

Библиография

Поэтические сборники 
 «Естественный отбор» («Художественная литература», Л., 1989);
 «Толпа» («Советский писатель», Л.,1990)
 «Исход» («Тритон», Л., 1992)
 «Процесс» («Художественная литература», СПб, 1994)
 «Командированный» (Издательство журнала «Звезда», СПБ, 1998)
 «Память смертная» (Издательство журнала «Звезда», СПБ, 2002)
 «Из мрамора» (Издательство Журнала «Звезда», СПБ, 2007) 
 «Пиршество живых» (Издательство журнала «Звезда», СПб, 2012)
 «Избранные стихотворения» (Издательство Союза писателей России, СПб, 2014)
 «С глазами загнанного зверя» (Издательство Союза российских писателей. М., 2017)
«Гонимый веком на убой» (Издательство Союза российских писателей. М., 2021)

Проза, опубликованная в периодике

Романы 
 «Чудотворец», журнал «Волга», № 1—3, 2000
 «Бегство от Фараона», альманах «Подвиг»; М., Молодая гвардия, 2002
 «Раба огня», альманах «Подвиг»; М., Молодая гвардия, 2004
 «Князь Долгоруков», альманах «Кентавр»; М., Молодая гвардия, 2006 (удостоен премии им. Н. В. Гоголя)
 «Легче крыла мухи», СПб., «Блиц», 2008
"Свобода", журнал "Звезда", № 8  № 9  
"Undergraund", журнал "Звезда", №7, 2020

Повести 
 «Нюшина тыща», журнал «Нева», № 7, 1998
 «Порядок вещей», журнал «Нева» № 10, 2004 
 «Чужая игра», журнал «Звезда» № 2, 2006 
 «Неподъёмная тяжесть жизни», журнал «Нева» № 2, 2008 
 «Простая вещь», журнал «Звезда» № 8, 2010 
«Отпалка», журнал "Дружба народов" №3, 2021

Рассказы 
 «Пух-пером», журнал «Литературная учёба», № 4, 2006
 «Африка», журнал «Звезда», № 9, 2008 
 «Графин Кукольника», журнал «Нева», № 3, 2009  Радиопостановка по рассказу на радио Россия 
 «Гитара и Саксофон», журнал «Звезда», № 2, 2011  Радиопостановка по рассказу на радио Россия от 25 апреля 2021 года
 «Тихий», журнал «Звезда», № 7, 2016  Радиопостановка по рассказу на радио Россия от 29 июля 2019 г. http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/upload/29-7-2019/TuVD15_28_07.mp3 
 «Смягчающие обстоятельства», журнал «Звезда», № 4, 2017   
"Любовь", журнал "Урал", №1, 2019 Радиопостановка по рассказу на радио Россия 
"Хозяин", журнал "Звезда" №6, 2019 Радиопостановка по рассказу на радио Россия от 29 июля 2019
"Иван Сергеевич со свернутым носом", журнал "Нева" №2, 2021   https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2021/02/07-Kaminskij.pdf 
"Воин фараонов" журнал "Новый берег" №76, 2021
"Ребро жесткости" журнал "Урал" №4, 2021

Переводы

В 2012 году в издательстве «Бичик» (Якутск) вышел перевод с якутского романа Егора Неймохова «Алампа» об основателе и классике якутской литературы Анемподисте Ивановиче Софронове. В октябрьском номере журнала «Звезда» за 2012 год опубликован перевод с якутского на русский поэмы Анемподиста Софронова «Письмо отцу» , некогда запрещённой в СССР. В короткий срок эта поэма в переводе Каминского была трижды переиздана: в журнале «Полярная звезда» в Якутске, в московской «Общеписательской литературной газете» и в поэтическом альманахе Союза российских писателей «Паровоз». 

Евгению Каминскому также принадлежат следующие переводы с якутского: 
 Иван Мигалкин «Ветер сушит слезы». Якутск: Сайдам, 2012. Переиздание - Якутск: Библиотечка мини-книг; Национальное книжное издательство «Бичик», 2015
 Иван Мигалкин «Расписной туесок». Стихи для детей. Якутск: Национальное книжное издательство «Бичик», 2014
 Наталья Михалева-Сайа «Попутные ветры». Якутск: Салама, 2014 
Иван Мигалкин "В волшебной стране". Якутск. Национальное книжное издательство "Бичик", 2017
Михаил Иванов-Чуона Мэхээлэ "Осенняя радуга" Якутск. Национальное книжное издательство "Бичик", 2018

За переводы Каминский был награждён знаком отличия Республики Саха «Гражданская доблесть» (2011), юбилейным знаком Республики Саха «380 лет Якутия с Россией»(2012), памятным знаком Союза писателей Республики Саха «За верность традициям якутской культуры и литературы» (2012).

Участник IV Международного конгресса переводчиков художественной литературы (Москва, 2016)

Работы, опубликованные под псевдонимами 
Автор нескольких книг прозы, опубликованных под псевдонимами Евгений Покровский и Евгений Крестовский.
Под псевдонимом Евгений Покровский:
 роман «Образ зверя» / «Издательский дом Нева», СПб, 1994
 роман «Тот, кто стоит за спиной» / «Издательский дом Нева», СПб, 1996
Под псевдонимом Евгений Крестовский:
 роман «Холодное солнце» /«Издательский дом Нева», СПб, 1999
 повесть «Дожить до воскресенья» / «Издательский дом Нева», СПб, 1999
 роман «Империя крыс», СПб, 2004.

Журнальные публикации и антологии 
Автор множества публикаций, в том числе в журналах «Звезда», «Урал», «Волга», «Юность», «Дружба народов», «Нева», «Аврора», «Октябрь», «Крещатик», «Дети Ра», «Зинзивер», «День и ночь», «Плавучий мост», "Новый Берег", «Северная Аврора», «Петербург»,«Литературная учёба», «Южное сияние», «Литерарус»  (Хельсинки), еженедельнике «Континент» Чикаго, США,  литературных альманахах: «Витражи», Мельбурн,  «Белый ворон» Екатеринбург, «Паровоз», Москва, в «Литературной газете», в альманахах «Поэзия», «День поэзии» (с 2007 года — постоянный участник), «Истоки», «Подвиг», «URBI», «Невский Альманах», «Васильевский остров», «Царское Село», «Век XXI» (Германия) и др., а также в различных коллективных сборниках.

Участник многих поэтических антологий, в частности: «Строфы XX века» (Составитель Евгений Евтушенко) (М., 1999), «Поздние петербуржцы» (СПб., 1994), «Лучшие стихи 2010 года», «Лучшие стихи 2012 года», «Антология Григорьевской премии (СПб., 2010, 2011)», «Россыпи» (стихи и песни петербургских поэтов-геологов 1700—2000 гг.; СПб., 2000), «Екатерининская миля: Поэтическая антология Крыма» (Сост. Е. Лукин, СПб.: Скифия, 2016), «Антология современной поэзии о Крыме (1975-2015)» (СПб.: Алетейя, 2015), Поэтическая антология «Афонская свеча. К 1000-летию русского присутствия на горе Афон» (СПб.: Скифия, 2016), «Тырговиште - Кишинев - Санкт-Петербург». Антология поэзии (Тырговиште: Bibliotheca, 2013), Антология «Поэзия третьего тысячелетия» (Берлин, 2010), Поэтическая антология «Дом писателя» (СПб., 2016), Литературно-художественный альбом "О СУОМИ С ЛЮБОВЬЮ" (СПб, 2017). Всемирная поэтическая антология "Колокол памяти" (СПб.: Скифия, 2018)   

Статья о Евгении Каминском вошла в издание «Писатели Петербурга. XX век. Биобиблиографический словарь» (совместный проект ИРЛИ и СПбГУ) (СПб., 2010).

Рецензии, литературоведческие исследования 
 Адольф Урбан. 
 Предисловие к книге стихов «Естественный отбор», 1989.
«В стихах Евгения Каминского привлекает редкая в наше время естественность поэтического чувства… Он стремится приблизиться к обыденности и через неё — к потаенной сути бытия. В поэзии Каминский — реалист, наблюдательный аналитик, иногда жестковатый….» 
 Анатолий Пикач. «Внезапно озарённый мыс». Предисловие к книге «Процесс», 1994.
"Стихи Каминского глыбасты. В них витает порой тяжеловатый гекзаметрический прообраз. Сумрачные городские фасады. Но их буравит свет, как сноп огня, озаривший церковный полумрак. Глыбы разворочены этим светом — «вдруг любовь через боль проросла, оттолкнувшись от глыбы гордыни».
 Алексей Филимонов. «Отверстая печать». О поэтическом сборнике «Из мрамора», 2007// Опубликовано на национальном сервере современной литературы Проза.ру. «Его (Каминского — ред.) поэзия органично впитала „полублоковскую вьюгу“ А. Межирова, разговорную, переходящую на высокий лад поэтику О. Чухонцева и современную петербургскую школу, которая представляется мне более глубокой и насыщенной нюансами, нежели московская. Но мрамор книги скорее слепит и отражает, чем пускает внутрь, к истокам своей живой механики, являя органичное целое — из одного куска». 
 Иван Зорин. «Потреблять или творить».//Сетевой литературно-исторический журнал «Великоросс» № 21 
 Виктор Топоров. Поэтическая антология «Поздние петербуржцы», 1995 
 Михаил Крупин. «Огней так много „золотых“» // Альманах «Подвиг», № 5, 2003 
 Иосиф Нелин. «Найти просветы»// Журнал «Звезда», № 3, 2003
 Алексей Ахматов. Опыты «борьбы духа со страхом» // Журнал «Нева», № 5, 2007 
 Виктор Кречетов. «Каминский Евгений — реквием XX веку»// Альманах «Царское село», № 2, 2008 (опубликовано также на сайте журнала «Звезда» 
 Сергей Беляков. «Призрак титулярного советника»// Журнал «Новый мир», № 1, 2009 
 Сергей Беляков. «О размерах и значениях» // «Литературная Россия», № 2-3, 2009 
 Лидия Березнякова. «Отраженные в луже»// Газета «Невское время»,№ 71(4339) 22 пареля, 2009
 Сергей Беляков. «Футляр и скрипка». Литература online: роман и повести Евгения Каминского, автора самого недооценённого текста последних лет. («Частный корреспондент», 28.07.2010) 
 Иза Кресикова. «Четыре пророка. От Александра Пушкина к Евгению Каминскому»// «Литературная учёба», № 2, 2012
 Иза Кресикова. «Жизнь и смерть в субъективном мире поэтов. Александр Кушнер и Евгений Каминский. Феномен петербургскости». Научно-культурологический журнал Relga № 2 (275) 05.02.2014 
 В. Н. Шапошников. «Тенденции современной прозы в языковом аспекте» \\ Сборник статей «XXI век. Итоги литературного десятилетия. Язык — культура — общество» М. 2011 
Роман Круглов "Пиршество живых"// Грани. Сборник литературоведческих и критических статей. Издательство АПИ, 2013
 Иза Кресикова "Петербургский поэт Евгений Каминский"// "Литературная учёба", № 1, 2014
 Лев Аннинский. "И я здесь - так вышло..." Размышления о России, патриотизме и личном выборе// Российская газета RG.RU от 27.08.2015
 Иза Кресикова. Петербургский поэт. Урал. №6, 2014 
 Иза Кресикова. "Смерть как тема в поэзии. О двух русских поэтах. Евгений Каминский и Борис Рыжий". Кольцо А. № 93. 2016 (см. ниже статьи "Цветаева-мыслитель")  
 Алампа в переводах Евгения Каминского // Портал Якутия24 
 Иза Кресикова. "Я - соль Ленинграда". О поэзии Евгения Каминского // День литературы. 5 октября 2017  
Виктор Лановенко . О романе Евгения Каминского "Свобода" : [в двух номерах питерского журнала "Звезда" (8-й и 9-й за этот год) опубликован новый роман Евгения Каминского] [Текст] // Литературная газета + Курьер культуры. - 2018. - 22 ноября.  С. 2
Светлана Забарова. "Уже свободен...Евгений Каминский. Свобода. Роман. — «Звезда», 2018, 8–9." // Журнал "Урал" №4 2019

 Евгений Каминский в «Журнальном зале» 
 Евгений Каминский в сетевом литературном журнале Ивана Зорина
 Подборка стихов Евгения Каминского в «Невском альманахе», № 3, 2010
 Евразийский журнальный портал «Мегалит». Подборки стихов Евгения Каминского 
 Современной якутской литературе нужны хорошие переводчики. SakhaNews 
 Литературный альманах «Витражи». № 9, 2017. «И все ближе развязка»   
 Журнал «Плавучий мост». № 3, 2016. Стихотворения    
 Журнал «Белый ворон». № 24, 2016. «Смысл нерожденных строк. Стихотворения»     
Лилия Газизова. Обзор журнальных публикаций. Журнал "Интерпоэзия" №4, 2016    
Роман Круглов. Хаос и гармония. Русская философская лирика ...  В книге: Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве ХХ — начала XXI века: в 3 т. — СПб.: ИД «Петрополис», 2018. — Т. III. Часть II. 1992–2017. — 444 с. — (Серия «Ценностные основания и структура художественного произведения в смысловом пространстве русской культуры»).

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Поэты России
Русские поэты
Поэты Санкт-Петербурга
Русские писатели XX века
Русские писатели по алфавиту
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Кандидаты технических наук